Чо () — корейське прізвище.

 Чо Бо А — південнокорейська акторка.
 Чо Бьон Дик — південнокорейський футболіст та тренер.
 Чо Бьон Гван — південнокорейський борець вільного стилю, чемпіон Азії, чемпіон та срібний призер Азійських ігор, учасник Олімпійських ігор.
 Чо Вон Хий — південнокорейський футболіст.
 Чо Гван Ре — південнокорейський футболіст та тренер.
 Чо Девід Йонгі — християнський проповідник у Південній Кореї.
 Чо Дже Джин — південнокорейський футболіст.
 Чо Джин Хо — південнокорейський футболіст та тренер.
 Чо Джон — американський актор.
 Чо Інхі — південнокорейська біатлоністка.
 Чо Йо Чон — південнокорейська акторка.
 Чо Йон Джин — південнокорейський футболіст та тренер.
 Чо Йон Ук — південнокорейський футболіст.
 Чо Йон Хьон — південнокорейський футболіст.
 Чо Йон Чхоль — південнокорейський футболіст.
 Чо Кюхьон — південнокорейський співак, учасник гурту Super Junior.
 Чо Мін Сон — південнокорейська дзюдоїстка.
 Чо Син Йон — південнокорейський співак.
 Чо Сок Дже — південнокорейський футболіст.
 Чо Сок Хван — південнокорейський боксер.
 Чо Ун Сон — північнокорейський шорт-трековик,
 Чо Хе Рі — південнокорейська ковзанярка.
 Чо Хьон У — південнокорейський футболіст.
 Чо Чон Сок — південнокорейський актор.
 Чо Чун Хо — південнокорейський дзюдоїст, олімпійський медаліст.
 Чо Ю Мін — південнокорейський футболіст, центральний захисник.
 Чо Юн Ок — південнокорейський футболіст та тренер.
 Чо Юн Хї — південнокорейська акторка.
 Чо Ю Рі — південнокорейська співачка, колишня учасниця IZ*ONE.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища